Pubblica e gratuita, la Scuola d'Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, istituita dalla Provincia di Roma nel 2011, con sede nel quartiere periferico della Magliana, offre un percorso formativo triennale dedicato alle principali professioni del cinema e dell'audiovisivo. La comunità dei docenti della Volonté è composta da professionisti di spicco del cinema italiano, supportata da giovani tutor didattici. Dal 2016 la titolarità dell'istituzione formativa è passata alla Regione Lazio.

Corsi e articolazione didattica 
La scuola propone un percorso formativo triennale, per 2.100 ore complessive, strutturato in 11 indirizzi:

Regia
Sceneggiatura
Organizzazione della Produzione
Recitazione
Direzione della fotografia
Scenografia
Costume cinematografico
Ripresa del suono
Montaggio del suono
Montaggio della scena
Visual Effects Design

La frequenza è obbligatoria e quotidiana, dal lunedì al venerdì, per 30 ore settimanali.

Le 750 ore di lezione del primo anno sono in parte comuni a tutti gli studenti, in parte specialistiche.
 
Le 850 ore di lezione del secondo anno sono suddivise prevalentemente per gruppi di specializzazione.

Le 500 ore del terzo anno sono centrate soprattutto su un'esperienza creativa, produttiva e tecnica che consenta agli allievi di confrontarsi con i reali processi lavorativi del mondo cinematografico e audiovisivo.

Sia nel primo che nel secondo anno sono previsti stage presso produzioni e aziende del settore.

Alla fine del percorso formativo, gli studenti devono sostenere un esame finale, dopo il quale viene rilasciato un attestato di qualifica come “Operatore in Arti e Tecniche del Cinema” con riferimento allo specifico indirizzo professionale maturato (regia, sceneggiatura, etc.) valido agli effetti della Legge n° 845/78, art. 14 e della Legge Regionale n° 23/93.

Metodo didattico 
Prima di specializzarsi nelle singole professioni, gli studenti della scuola Volonté hanno la possibilità di conoscere tutti gli aspetti del percorso tecnico e produttivo che conduce all'opera filmica finita. La didattica è caratterizzata da una particolare attenzione alla dimensione interdisciplinare e all'apprendimento cooperativo, pratico e professionalizzante, fin dall'inizio dell'iter formativo, ma con una costante considerazione degli aspetti creativi, culturali, linguistici ed estetici che contraddistinguono il cinema e l'audiovisivo come forma di espressione artistica. Durante le annualità sono previste esercitazioni pratiche e realizzazione di cortometraggi che permettano agli allievi e alle allieve di sperimentare il lavoro di squadra e di verificare sul campo la propria maturazione professionale.

Spazi e attrezzature 
La scuola dispone di 3 aule multimediali attrezzate con postazioni di lavoro e un sistema di proiezione HD, con relativo impianto audio, 10 aule specialistiche, 6 sale dedicate al montaggio e agli effetti digitali, un teatro di posa, di una sartoria, di un'attrezzeria, di una sala proiezioni HD e una mediateca. Per le esercitazioni e la realizzazione dei cortometraggi sono disponibili camere HD professionali e non, monitor, cavalletti, fotocamere digitali HD, attrezzature per la ripresa del suono professionali e non, un parco lampade essenziale, tutti gli accessori collegati alle attrezzature.

Criteri di ammissione 
Alla Scuola Volonté si accede tramite un avviso pubblico. Sono messi a bando 8 posti (7 effettivi più 1 uditore) per ciascuna delle aree tecnico-artistiche previste dal percorso formativo, eccetto che per recitazione, che ne prevede 12 (6 ragazzi e 6 ragazze). I candidati partecipano al bando scegliendo fin dall'inizio la loro area di interesse. I requisiti di ammissione sono:

il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (eccetto per recitazione, per cui è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado);
età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
iscrizione ai Centri per l'Impiego.

È accordata una priorità di ingresso ai giovani residenti nella Regione Lazio.

L'attività di selezione è articolata in tre fasi: un primo test per tutti i candidati; in colloquio individuale cui vengono ammessi, in ordine di graduatoria, un numero di candidati multiplo di 4 volte rispetto ai posti disponibili; un mini-corso propedeutico cui hanno accesso, in ordine di graduatoria, un numero di candidati-e doppio rispetto ai posti disponibili. Dall'osservazione e valutazione dei candidati nei corsi propedeutici scaturisce la graduatoria definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi. Le commissioni che presiedono alla selezione cercano di individuare nei candidati il talento, la predisposizione e la passione a svolgere le professioni del cinema e dell'audiovisivo, favorendo eguale accesso ai corsi per entrambi i sessi.

Direttore artistico 
 Daniele Vicari

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Scuole di recitazione italiane
Istituzioni per l'arte
Scuole di cinema